Název Seina může znamenat:
 řeka:
 Seina – řeka v severní Francii, která ústí do La Manche.
 Seina – mezinárodní řeka ve východní Evropě, protékající Běloruskem, Litvou a Polskem, levý přítok řeky Czarna Hańcza.
 seina – slovo v jotvingštině, znamenající druh rostlin, často se vyskytujících u řeky Seina, podle které dostalo název město Sejny v Polsku. (podobného původu je i české slovo seno).
 postava mangy
 Seina Jamada – fiktivní postava z japonské mangy v seriálu Tenči Mujó